Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх среди мужчин весом до 71 кг проходили в 1996.

Результаты

Матчи за бронзу

Ссылки 
 
Дзюдо на летних Паралимпийских играх 1996